Бородавчатые тритоны () — род тритонов из семейства настоящих саламандр () отряда хвостатых земноводных. Выделен в 1935 году из рода восточноазиатских тритонов. По разным классификациям в род включают от 6 до 9 видов.

Ареал 
Дальний Восток и Юго-Восточная Азия.

Описание 
Похожи на восточноазиатских тритонов, обитающих в том же регионе, но обычно крупнее их. Имеют грубую кожу с выдающимся позвоночным хребтом. Часто имеют гребневидные образования и по бокам. Теменные части черепа обычно так же резко возвышаются. Хвост высокий, сдавленный с боков. Один вид имеет значительные отличия от других представителей рода:
 Пятнистохвостый тритон — имеет менее грубую кожу. Имеет череп более узкий и длинный, чем у других видов.

Виды 
13 видов:
 Paramesotriton caudopunctatus (Liu and Hu, 1973) — Пятнистохвостый тритон
 Paramesotriton chinensis (Gray, 1859) — Бородавчатый тритон
 Paramesotriton deloustali (Bourret, 1934) — Северовьетнамский тритон
 Paramesotriton fuzhongensis Wen, 1989
 Paramesotriton guangxiensis (Huang, Tang, and Tang, 1983) — Тёмно-бурый тритон
 Paramesotriton hongkongensis (Myers and Leviton, 1962) — Гонконгский тритон
 Paramesotriton labiatus (Unterstein, 1930)
 Paramesotriton longliensis Li, Tian, Gu, and Xiong, 2008
 Paramesotriton maolanensis Gu, Chen, Tian, Li, and Ran, 2012
 Paramesotriton qixilingensis Yan, Zhao, Jiang, Hou, He, Murphy, and Che, 2014
 Paramesotriton wulingensis Wang, Tian, and Gu, 2013
 Paramesotriton yunwuensis Wu, Jiang, and Hanken, 2010
 Paramesotriton zhijinensis Li, Tian, and Gu, 2008

Примечания

Ссылки 
 Paramesotriton on Salamanders of the Old World (англ.)

Настоящие саламандры
Земноводные Юго-Восточной Азии